Yeşilyurt ist der Name zahlreicher Ortschaften in der Türkei. Die Häufigkeit des Namens ist darauf zurückzuführen, dass Yeşilyurt (türk. „Grüne Heimat“) ein beliebter Name bei den Umbenennungen von griechischen, kurdischen, arabischen und armenischen Ortsnamen in der Türkei war.

Landkreise in der Türkei:
 Yeşilyurt (Malatya), Landkreis in der Provinz Malatya
 Yeşilyurt (Tokat), Landkreis in der Provinz Tokat

Kleinstädte in der Türkei:
 Yeşilyurt (Alaşehir), Kleinstadt im Landkreis Alaşehir in der Provinz Manisa
 Yeşilyurt (Altunhisar), Kleinstadt im Landkreis Altunhisar in der Provinz Niğde
 Yeşilyurt (Araklı), Kleinstadt im Landkreis Araklı in der Provinz Trabzon (Provinz)
 Yeşilyurt (Finike), Kleinstadt im Landkreis Finike in der Provinz Antalya (Provinz)
 Yeşilyurt (İslahiye), Kleinstadt im Landkreis İslahiye in der Provinz Gaziantep (Provinz)
 Yeşilyurt (Karapınar), Kleinstadt im Landkreis Karapınar in der Provinz Konya (Provinz)
 Yeşilyurt (Muğla), Kleinstadt Landkreis Muğla in der Provinz Muğla (Provinz)

Dörfer in der Türkei:
 Yeşilyurt (Adapazarı), Dorf im Landkreis Adapazarı in der Provinz Sakarya
 Yeşilyurt (Akçaabat), Dorf im Landkreis Akçaabat in der Provinz Trabzon (Provinz)
 Yeşilyurt (Alaplı), Dorf im Landkreis Alaplı in der Provinz Zonguldak (Provinz)
 Yeşilyurt (Altıntaş), Dorf im Landkreis Altıntaş in der Provinz Kütahya (Provinz)
 Yeşilyurt (Alucra), Dorf im Landkreis Alucra in der Provinz Giresun (Provinz)
 Yeşilyurt (Andırın), Dorf im Landkreis Andırın in der Provinz Kahramanmaraş (Provinz)
 Yeşilyurt (Ayancık), Dorf im Landkreis Ayancık in der Provinz Sinop (Provinz)
 Yeşilyurt (Ayvacık), Dorf im Landkreis Ayvacık in der Provinz Çanakkale (Provinz)
 Yeşilyurt (Balıkesir), Dorf im Landkreis Merkez in der Provinz Balıkesir (Provinz)
 Yeşilyurt (Banaz), Dorf im Landkreis Banaz in der Provinz Uşak (Provinz)
 Yeşilyurt (Bartin), Dorf im Landkreis Merkez in der Provinz Bartın (Provinz)
 Yeşilyurt (Bayburt), Dorf im Landkreis Merkez in der Provinz Bayburt (Provinz)
 Yeşilyurt (Boyabat), Dorf im Landkreis Boyabat in der Provinz Sinop (Provinz)
 Yeşilyurt (Çankırı), Dorf im Landkreis Merkez in der Provinz Çankırı (Provinz)
 Yeşilyurt (Çal), Ortsteil der Stadt Çal in der Provinz Denizli
 Yeşilyurt (Çay), Dorf im Landkreis Çay in der Provinz Afyonkarahisar (Provinz)
 Yeşilyurt (Çaycuma), Dorf im Landkreis Çaycuma in der Provinz Zonguldak (Provinz)
 Yeşilyurt (Cizre), Dorf im Landkreis Cizre in der Provinz Şırnak (Provinz)
 Yeşilyurt (Develi), Dorf im Landkreis Develi in der Provinz Kayseri (Provinz)
 Yeşilyurt (Devrek), Dorf im Landkreis Devrek in der Provinz Zonguldak (Provinz)
 Yeşilyurt (Dinar), Dorf im Landkreis Dinar in Provinz Afyonkarahisar (Provinz)
 Yeşilyurt (Düziçi), Dorf im Landkreis Düziçi in der Provinz Osmaniye (Provinz)
 Yeşilyurt (Durağan), Dorf im Landkreis Durağan in der Provinz Sinop (Provinz)
 Yeşilyurt (Espiye), Dorf im Landkreis Espiye in der Provinz Giresun (Provinz)
 Yeşilyurt (Gazipaşa), Dorf im Landkreis Gazipaşa in der Provinz Antalya (Provinz)
 Yeşilyurt (Gerger), Dorf im Landkreis Gerger in der Provinz Adıyaman (Provinz)
 Yeşilyurt (Gördes), Dorf im Landkreis Gördes in der Provinz Manisa (Provinz)
 Yeşilyurt (Gülşehir), Dorf im Landkreis Gülşehir in der Provinz Nevşehir (Provinz)
 Yeşilyurt (Gümüşhane), Dorf im Landkreis Merkez in der Provinz Gümüşhane (Provinz)
 Yeşilyurt (Güneysu), Dorf im Landkreis Güneysu in der Provinz Rize (Provinz)
 Yeşilyurt (Halkapınar), Dorf im Landkreis Halkapınar in der Provinz Konya (Provinz)
 Yeşilyurt (Harmancık), Dorf im Landkreis Harmancık in der Provinz Bursa (Provinz)
 Yeşilyurt (Haymana), Dorf im Landkreis Haymana in der Provinz Ankara (Provinz)
 Yeşilyurt (İspir), Dorf im Landkreis İspir in der Provinz Erzurum (Provinz)
 Yeşilyurt (Karacasu), Dorf im Landkreis Karacasu in der Provinz Aydın (Provinz)
 Yeşilyurt (Karayazı), Dorf im Landkreis Karayazı in der Provinz Erzurum (Provinz)
 Yeşilyurt (Horasan), Dorf im Landkreis Horasan in Erzurum (Provinz)
 Yeşilyurt (Kangal), Dorf im Landkreis Kangal in der Provinz Sivas (Provinz)
 Yeşilyurt (Keçiborlu), Dorf im Landkreis Keçiborlu in der Provinz Isparta (Provinz)
 Yeşilyurt (Kelkit), Dorf im Landkreis Kelkit in der Provinz Gümüşhane (Provinz)
 Yeşilyurt (Kemaliye), Dorf im Landkreis Kemaliye in der Provinz Erzincan (Provinz)
 Yeşilyurt (Kemalpaşa), Dorf im Landkreis Kemalpaşa in der Provinz Izmir (Provinz)
 Yeşilyurt (Korgan), Dorf im Landkreis Korgan in der Provinz Ordu (Provinz)
 Yeşilyurt (Koyulhisar), Dorf im Landkreis Koyulhisar in der Provinz Sivas (Provinz)
 Yeşilyurt (Kulu), Dorf im Landkreis Kulu in der Provinz Konya (Provinz)
 Yeşilyurt (Mahmudiye), Dorf im Landkreis Mahmudiye in der Provinz Eskişehir (Provinz)
 Yeşilyurt (Maçka), Dorf im Landkreis Maçka in der Provinz Trabzon (Provinz)
 Yeşilyurt (Mihalıççık), Dorf im Landkreis Mihalıççık in der Provinz Eskişehir (Provinz)
 Yeşilyurt (Mucur), Dorf im Landkreis Mucur in der Provinz Kırşehir (Provinz)
 Yeşilyurt (Mut), Dorf im Landkreis Mut in der Provinz Mersin
 Yeşilyurt (Niksar), Dorf im Landkreis Niksar in der Provinz Tokat (Provinz)
 Yeşilyurt (Nallıhan), Dorf im Landkreis Nallıhan in der Provinz Ankara (Provinz)
 Yeşilyurt (Ondokuzmayıs), Dorf im Landkreis Ondokuzmayıs in der ProvinzSamsun (Provinz)
 Yeşilyurt (Ortaca), Dorf im Landkreis Ortaca in der Provinz Muğla (Provinz)
 Yeşilyurt (Patnos), Dorf im Landkreis Patnos in der Provinz Ağrı (Provinz)
 Yeşilyurt (Reşadiye), Dorf im Landkreis Reşadiye in der Provinz Tokat (Provinz)
 Yeşilyurt (Şanlıurfa), Dorf im Landkreis Merkez von in der Proveniz Şanlıurfa (Provinz)
 Yeşilyurt (Sarayköy), Ortsteil der Stadt Sarayköy in der Provinz Denizli
 Yeşilyurt (Şebinkarahisar), Dorf im Landkreis Şebinkarahisar in der Provinz Giresun (Provinz)
 Yeşilyurt (Şereflikoçhisar), Dorf im Landkreis Şereflikoçhisar in der ProvinzAnkara (Provinz)
 Yeşilyurt (Serik), Dorf im Landkreis Serik in der Provinz Antalya (Provinz)
 Yeşilyurt (Söğüt), Dorf im Landkreis Söğüt in der Provinz Bilecik (Provinz)
 Yeşilyurt (Sütçüler), Dorf im Landkreis Sütçüler in der Provinz Isparta (Provinz)
 Yeşilyurt (Sungurlu), Dorf im Landkreis Sungurlu in der Provinz Çorum (Provinz)
 Yeşilyurt (Taşköprü), Dorf im Landkreis Taşköprü in der Provinz Kastamonu (Provinz)
 Yeşilyurt (Taşova), Dorf im Landkreis Taşova in der Provinz Amasya (Provinz)
 Yeşilyurt (Tekkeköy), Dorf im Landkreis Tekkeköy in der Provinz Samsun (Provinz)
 Yeşilyurt (Dorf, Tokat), Dorf im Landkreis Merkez in der Provinz Tokat (Provinz)
 Yeşilyurt (Trabzon), Dorf Landkreis Merkez in der Provinz Trabzon (Provinz)
 Yeşilyurt (Türkoğlu), Dorf im Landkreis Türkoğlu in der Provinz Kahramanmaraş (Provinz)
 Yeşilyurt (Tut), Dorf im Landkreis Tut in der Provinz Adıyaman (Provinz)
 Yeşilyurt (Yağlıdere), Dorf im Landkreis Yağlıdere in der Provinz Giresun (Provinz)

Sportverein:
 SV Yeşilyurt Berlin

Yeşilyurt ist der Familienname folgender Personen:
 Erdoğan Yeşilyurt (* 1993), deutsch-türkischer Fußballspieler